Die Liste der Tatort-Autoren führt die Autoren auf, die für die Krimireihe Tatort der ARD, des ORF und des SRF Drehbücher geschrieben haben. In bislang 1075 Folgen plus der 13 österreichischen Eigenproduktionen (Stand: 23. Dezember 2018) waren dies 524 verschiedene Autoren (in vielen Folgen auch als Teams).

Siehe auch 
 Liste der Tatort-Folgen
 Liste der Tatort-Regisseure

Weblinks 
 daserste.de – Tatort

!Autoren
ORF (Fernsehen)
Schweizer Radio und Fernsehen
Tatortautoren
Tatort
Wikipedia:Liste